Chabrillan est un nom de lieu, devenu un nom de terre associée au nom d'une famille.

Toponyme 

 Chabrillan, commune française, dans la Drôme, à  de Valence.

Nom de famille 

 Guigues de Moreton de Chabrillan, famille des marquis de Chabrillan, comptant notamment (Par ordre chronologique des naissances) :
 Antoine-Apollinaire de Moreton de Chabrillan (1707-1783), capitaine des gardes et premier écuyer du Prince de Conti.
 Jacques Aimard de Moreton de Chabrillant (1729-1802), général de division.
 Hippolyte César de Chabrillan (1767-1835), député de la Drôme.
 Aimé Jacques Marie Constant de Moreton de Chabrillan (1780-1847), chambellan de Napoléon .
 Céleste Mogador (1824-1909), comtesse de Chabrillan, danseuse.
 Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan (1869-1950), prétendant au titre de prince de Monaco (1949-1950).

Notes et références 

Patronyme français